Wohlbefinden steht für:

 Wohlbefinden (Wohlstandsindikator), ganzheitlicher Wohlstandsindikator
 Befinden, eine positiv erlebte Variante dieses wechselhaften Zustands
 Kindliches Wohlbefinden, mehrdimensionales Konzept, um die Lebensqualität von Kindern zu messen
 Subjektives Wohlbefinden, das selbst wahrgenommene Gefühl des Glücks im Leben oder der Zufriedenheit mit dem Leben
 Wohlbefinden, ein Gefühl, siehe Zufriedenheit
 Wohlbefinden, im Sinne von 
 Wohl,
 Wohlergehen oder
 Wohlstand
 Thermische Behaglichkeit
 Wellness

Siehe auch